

Localidades

 Dalton (Geórgia)
 Dalton (Minnesota)
 Dalton (Missouri)
 Dalton (Nebraska)
 Dalton (Ohio)
 Dalton (Pensilvânia)

 Dalton (Lancashire)
 Dalton-in-Furness
 Dalton Town with Newton

Outros
 Dalton (cratera)
 Dalton - Unidade de massa atômica

Ver também 
 Irmãos Dalton — personagens de quadrinhos

Desambiguações de topônimos